Fründt ist der Familienname folgender Personen:

 Bodo Fründt (1945–2014), deutscher Filmjournalist
 Kirsten Fründt (1967–2022), deutsche Politikerin (SPD)
 Per-Olaf Fründt (* 1968), deutscher Basketballspieler
 Theodor Fründt (1897–1984), deutscher Politiker (NSDAP), MdR, Hauptabteilungsleiter im Reichskommissariat Ostland